— полнометражный анимационный фильм режиссёра Сатоси Дэдзаки. Премьера фильма состоялась 20 сентября 1997 года. 20 февраля 1998 года состоялась премьера в России на канале Культура. Кассета с записью этого мультфильма в 1997 году была вручена во время встречи «без галстуков» в Красноярске президенту Российской Федерации Борису Ельцину премьер-министром Японии Рютаро Хасимото.

Сюжет
История освещает тему заключения Симодского трактата в 1855 году.

Персонажи

Примечания

Ссылки 
 
 Трудная дружба